Landtagswahlkreis 45 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Freudenstadt (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Überlingen (1956 bis 1972)

in Hessen:
 Wahlkreis Offenbach Land II (seit 1983)
 Wahlkreis 45 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 45 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Celle (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Bergen (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Schaumburg (2003)
 Landtagswahlkreis Wunstorf (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Wolfsburg I (1974 und 1978), Landtagswahlkreis 45a
 Landtagswahlkreis Wolfsburg II (1974 und 1978), Landtagswahlkreis 45b
 Landtagswahlkreis Wolfsburg (1947 bis 1970)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Rhein-Kreis Neuss I (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Rhein-Kreis Neuss II (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf I (2000)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf II (1966 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf III (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf-West (1947 bis 1954)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Kaiserslautern-Land (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Dresden 5 (seit 2014)
 Wahlkreis Dresden 3 (2004–2009)
 Wahlkreis Dresden 4 (1994–1999)
 Wahlkreis Dresden VII (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Hohenmölsen-Weißenfels (2006 und 2011)
 Landtagswahlkreis Querfurt (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Zeitz (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Lauenburg-Süd (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Lauenburg-West (1950)